Молош () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Молош, Алина Андреевна (род. 1997) — белорусская певица.
 Молош, Дмитрий Васильевич (род. 1981) — белорусский и российский футболист.